Zmeu se poate referi la:
 Zmeu, ființă supranaturală asemănătoare balaurului în mitologia românească
 Zmeu, dispozitiv de zbor
 Zmeu, nume de familie
 Zmeu, localitate în județul Iași
 Râul Zmeu, curs de apă în România